Gunnar Bengtsson kan avse:

Gunnar Bengtsson, militär
Gunnar Bengtsson, generaldirektör
Gunnar Bengtsson, kommunalpolitiker i Hässleholm
Gunnar Bengtsson, hemmansägare och massmördare, se Tingshusmorden